Tequendama peut faire référence :
 au salto del Tequendama, une chute d'eau du río Bogotá, en Colombie ;
 à la , dans le département colombien de Cundinamarca, en Colombie ;
 à San Antonio del Tequendama, une municipalité de la province de Tequendama, en Colombie ;
 au site archéologique de Tequendama, dans la savane de Bogota, en Colombie.